Бонн () — залив на западном побережье канадского острова Ньюфаундленд (провинция Ньюфаундленд и Лабрадор).

География 
Залив Бонн расположен у западного побережья острова Ньюфаундленд, примерно в  севернее города Корнер-Брук. Залив состоит из трёх основных частей: открытая часть, соединяющаяся с заливом Святого Лаврентия, и два больших «отростка», вдающихся в сушу — Саут-Арм (South Arm) и Ист-Арм (East Arm). Расстояние от входа в залив до разветвления на Саут-Арм и Ист-Арм составляет около . Берега Саут-Арма и Ист-Арма — крутые и поросшие лесом. От Ист-Арма на север отходит небольшой отросток Дир-Арм (Deer Arm) длиной около . У северной оконечности Дир-Арма в него впадает ручей Дир-Брук (Deer Brook).

Залив Бонн окружён национальным парком Грос-Морн, территория которого составляет около . Немного севернее Ист-Арма находится гора Грос-Морн высотой , по имени которой был назван национальный парк. Недалеко от Саут-Арма находятся горы  высотой до . Северное побережье залива Бонн считается южной оконечностью Большого Северного полуострова.

У залива Бонн расположены населённые пункты Роки-Харбор, Норрис-Пойнт, Вуди-Пойнт и другие. В Норрис-Пойнте находится Морская станция залива Бонн (Bonne Bay Marine Station), принадлежащая Мемориальному университету Ньюфаундленда.

Фауна 
В заливе в небольших количествах вылавливают американских омаров, обыкновенных крабов-стригунов, атлантическую треску и американскую палию. Там также водятся большой зимний скат, Amblyraja radiata, атлантическая сельдь, атлантический лосось, азиатская корюшка, , серебристый хек, атлантический томкод, , трёхиглая колюшка, , , , , американская бельдюга, , обыкновенный маслюк, , розовый морской окунь, , , , европейский керчак, , Scophthalmus aquosus, желтохвостая лиманда и .

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 
 

Заливы Ньюфаундленда и Лабрадора
Заливы Атлантического океана
Ньюфаундленд